Yu Yang (1930) – attore cinese
Yu Yang (1979) – hockeista su prato cinese
Yu Yang (1986) – giocatrice di badminton cinese
Yu Yang (1989) – calciatore cinese

Pagine correlate 
 Yang Yu